Miroslav Kemel je jméno více osob:

 Miroslav Kemel (volejbalista) (1934–2014) – volejbalista a hydrolog, otec karikaturisty Miroslava Kemela
 Miroslav Kemel (karikaturista) (* 1963) – humoristický karikaturista, písničkář, syn volejbalisty Miroslava Kemela